

Patronymes 
 Alphide Sabourin (1886-1957), homme politique canadien (Québec)
 Charles Sabourin (1849-1920), médecin français 
 Dany Sabourin (1980- ), joueur de la Ligue nationale de hockey
 Denis Sabourin (1931-1998), athlète français
 Elzéar Sabourin (1865-1941), homme politique canadien (Québec)
 Gabriel Sabourin, acteur canadien (Québec)
 Marcel Sabourin (1935- ), acteur canadien (Québec)
 Roméo Sabourin (né Guy Sabourin) (1923-1944), agent secret canadien (Québec)

Toponymes 
 Hôpital-sanatorium Sabourin : ancien hôpital de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, France), nommé en l’honneur du docteur Charles Sabourin.
Rivière Sabourin, un affluent de la rivière Bourlamaque, coulant dans Val d’Or, MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme